ISO 15924 is een ISO-norm en definieert twee sets van codes voor een aantal schriftsystemen. Elk schrift heeft zowel een vierletterige als een numerieke code toegewezen gekregen.

Een schrift wordt gedefinieerd als een "set van grafische tekens gebruikt voor de schriftelijke vorm van een of meer talen". Schriftsystemen die (nog) niet gebruikt worden voor het weergeven van een taal worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Waar mogelijk zijn de codes afgeleid van ISO 639-2 wanneer de naam van een schrift en de naam van een taal die dat schriftsysteem gebruikt identiek aan elkaar zijn. Er wordt voorkeur gegeven aan de 639-2 bibliografische codes, die verschillend is van de anders vaak bij voorkeur gebruikte terminologische codes.

De vierletterige ISO 15924-codes zijn opgenomen in de Language Subtag Registry voor de IETF-taalcodes en kunnen daarom worden gebruikt in bestandsformaten die gebruikmaken van deze taalcodes. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in HTML en XML om webbrowsers te helpen bepalen welk lettertype ze dienen te gebruiken voor buitenlandse tekst. Op deze manier kan men onderscheid maken tussen het Servisch geschreven in het Cyrillisch of in het Latijns schrift, of om een geromaniseerde tekst als zodanig aan te merken.

Onderhoud 
Het Unicode Consortium is door ISO aangewezen als de Registration Authority voor deze standaard.

Indeling schriftcodes

Numerieke reeksen 
 000-099 - Hiërogliefen- en spijkerschriften
 100-199 - Rechts-naar-links alfabetische schriften
 200-299 - Links-naar-rechts alfabetische schriften
 300-399 - Alfa-syllabische schriften
 400-499 - Syllabische schriften
 500-599 - Ideografische schriften
 600-699 - Niet-ontcijferde schriften
 700-799 - (niet toegewezen)
 800-899 - (niet toegewezen)
 900-999 - Privégebruik, aliassen, speciale codes

Speciale codes 
 Qaaa 900 - Gereserveerd voor privégebruik (start)
 Qabx 949 - Gereserveerd voor privégebruik (eind)
 Zinh 994 - Code voor erfelijke schrift
 Zmth 995 - Wiskundige notatie
 Zsym 996 - Symbolen
 Zxxx 997 - Code voor ongeschreven talen
 Zyyy 998 - Code voor onbepaalde schrift
 Zzzz 999 - Code voor niet-gecodeerd schrift

Qaaa-Qabx zijn 50 codes voor privégebruik. De Qaaa-Qabx-reeks wordt niet genoemd in de standaard zelf, maar in de codelijst.

Schriftcodes

Externe links 
 ISO 15924:2004
 Official ISO 15924 code lists
 Overview of changes in time

15924
Schriftsysteem